Esistono più comuni francesi con questo nome

 Puisieux – Passo di Calais
 Puisieux – Senna e Marna
 Puisieux-et-Clanlieu comune situato nel dipartimento di Aisne